Separabel kan syfta på:

Separabelt rum – ett topologiskt rum separabelt om det har en uppräknelig tät delmängd
Separabel differentialekvation – en ekvation